Machar ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Svatopluk Machar (1864–1942), tschechischer Dichter, Publizist und Politiker
 Riek Machar (* 1952), sudanesischer Politiker

Machar ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Machar (Ontario), Township im Parry Sound District